Eckertsbach und Eckertsweiherbach sind Gewässernamen:

 Eckertsbach (Bühler), linker Zufluss der Bühler zwischen Spitzenberg und Senzenberg, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eckertsbach (Murr), rechter Zufluss der Murr in Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

 Eckertsweiherbach, rechter Nebenstrang-Oberlauf des Schrumbachs (zur Sulzach) bis an den Rand von Dorfkemmathen, Gemeinde Langfurth, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Eckartsbach
 Eckersbach